Tierberg ist ein geographischer Name:

Orte:
 Tierberg (Albstadt), Gehöft im Stadtteil Lautlingen von Albstadt, Zollernalbkreis, Baden-Württemberg
 Tierberg (Braunsbach), Weiler im Ortsteil Steinkirchen der Gemeinde Braunsbach, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg  

Berge: 
 Hinter Tierberg (3418 m), Gipfel in den Urner Alpen
 Mittler Tierberg (3311 m), Gipfel in den Urner Alpen
 Vorder Tierberg (3091 m), Gipfel in den Urner Alpen
 Tierbergli (2797 m), Gipfel in den Urner Alpen
 Tierberg GL (1988 m), Gipfel in den Glarner Alpen
 Tierberg (Schwäbische Alb) (981,8 m), Berg auf der Schwäbischen Alb über Lautlingen, Stadt Albstadt, Zollernalbkreis, Baden-Württemberg

Burgen:
 Burg Altentierberg, Burgruine bei Tierberg, Stadtteil Lautlingen, Albstadt, Zollernalbkreis, Baden-Württemberg
 Burg Tierberg, Burg bei Tierberg, Gemeinde Braunsbach, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Burg Wildentierberg, Burgruine beim Ochsenberg, Stadtteil Margrethausen, Albstadt, Zollernalbkreis, Baden-Württemberg

Tierberg ist ein Familienname:
 Tierberg (Adelsgeschlecht), schwäbische Adelsfamilie mit Herrschaft beim heutigen Albstadt auf der Schwäbischen Alb
 Tierberg, fränkische Ministerialenfamilie mit ursprünglichem Sitz auf Burg Tierberg bei Tierbach, Gemeinde Braunsbach, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Thierberg